Il doppio del torneo di tennis Oberstaufen Cup 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Oliver Marach e Jean-Claude Scherrer che hanno battuto in finale Werner Eschauer e Christopher Kas 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Juan-Pablo Brzezicki /  Juan-Pablo Guzman (quarti di finale)
 Oliver Marach /  Jean-Claude Scherrer (Campioni)

 Werner Eschauer /  Christopher Kas (finale)
 Tejmuraz Gabašvili /  Marcel Granollers (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Oberstaufen Cup 2005